Ла Лома, Рамон Трехо има више значења:

 Ла Лома, Рамон Трехо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Рамон Трехо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику